Николай Вельяминов:
 Вельяминов, Николай Александрович (1855—1920) — лейб-хирург, военный и придворный врач, походный хирург Ахал-Текинского отряда генерала Скобелева, лечащий врач Александра III.
 Вельяминов, Николай Николаевич (1822—1892) — генерал от инфантерии, герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Вельяминов, Николай Степанович (1780—1853) — генерал-лейтенант, герой Наполеоновских войн.